Demons Are a Girl's Best Friend – album dei Nekromantix del 1996
 Demons Are a Girl's Best Friend – singolo dei Powerwolf del 2018